

Населені пункти та їхні частини
 Смардзув — село в гміні Олесниця Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Смардзув — село в гміні Єжманова Ґлоґовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Смардзув — село в гміні Сехніце Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Смардзув — частина села Козеґлувкі в гміні Козеґлови Мишковського повіту Сілезького воєводства

Примітки